Saint-Brice (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Brice (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Brice (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Brice (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Brice (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Brice (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes